Хуля — многозначное слово.

 Хуля — покинутое село в Ахтынском районе Дагестана.
 Ху́ля, Стефан''' ():
  (род. 1947) — польский лыжник-двоеборец.
 Хуля, Стефан (младший) (род. 1986) — польский прыгун на лыжах с трамплина.
 хуля — деепричастие от глагола хулить.

См. также 
 Хула — многозначное слово.
 Хули — многозначное слово.
 Хуле — коммуна в Норвегии.